Green Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Lake Township (Michigan)
 Green Lake Township (Minnesota)